Сезон 2011/12 е 97-ия сезон на „Челси“ във Висшата лига. През този сезон отборът печели своята първа победа в Шампионската лига.

Екипи 
Производител на фланелките е adidas. Спонсорът, чиято фланелка пише е Samsung.

Състав

Основен състав

Английска висша лига

Резерви

Клуб 
 Треньорски щаб  Още 

|-
||Изпълнителен директор|| Рон Гърлей
|-

|}

Трансфери

Привлечени

Лято

Зима

Напуснали

Лято

Зима

Играчи дадени под наем

Обща трансферна дейност

Разходи
Лято:  £60 милиона

Зима:  £21.2+ милиона

Общо:   £81.2 милиона

Приходи
Лято:  £20.65 милиона

Зима:  £4.2+ милиона

Общо:  £24.85 милиона

Печалба
Лято:  £39.35 милиона

Зима:  £17 милиона

Общо:  £56.35 милиона

Предсезонна поготовка

Премиър лига

Шампионска лига 

Като вицешампион на Англия, Челси автоматично получи правото да участва в груповата фаза на турнира. Жребият за груповата фаза се проведе на 25 август 2011 г. в Монако. Челси бяха в една група с третия от първенството на Испания Валенсия, вицешампиона на Германия Байер 04 и белгийския шампион Генк.

Групова фаза

Осминафинал

Четвърфинал

Полуфинал

Финал

Купа на Футболната лига

Купата на Англия

Статистика

Голмайстори

Асистенции

Сухи мрежи

Стартов състав

Източници 

2011/2012
Футболни отбори през сезон 2011/12